F18 eller F 18 eller F-18 kan syfta på:

 F 18 – en flygflottilj inom svenska flygvapnet 1946–1974, se Södertörns flygflottilj
 F 18 – en truppslagsskola för markförbanden inom svenska flygvapnet 1974–1986, se Flygvapnets Södertörnsskolor 
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – ett amerikanskt fjärde generationens jaktflygplan
 Boeing F/A-18E/F Super Hornet – ett amerikanskt fjärde generationens enhetsflygplan.
 F18 (segelbåt) – en tidig båt i glasfiber byggd på IW-varvet i Henån
 F18 Capricorn – en katamaran